Dirt:
 Dirt — альбом группы Alice in Chains.
 Colin McRae: DiRT — компьютерная игра от студии Codemasters.
 «Грязь» () — американский драматический телесериал, повествующий о беспринципности журналистской работы, где сенсация превыше всего.
 «Грязь» () — американский биографический фильм 2019 года режиссёра Джеффа Треймейна о глэм-метал группе Mötley Crüe.